Stoppelhopser

wird scherzhaft ein kleines Kind im Vorschulalter genannt (davon abgeleitet nennen sich viele Kindergärten Stoppelhopser),
wird in der Soldatensprache verächtlich ein Infanterist genannt,
wird die 1970 als letzte Lokomotive der Jagsttalbahn beschaffte kleine Diesellok genannt,
wird eine auf dem Vechtaer Stoppelmarkt vertriebene Spirituose genannt.
wurde in der Studentensprache ein Student der Landwirtschaft genannt